Эхин:
 Эхин — часть капители, расположенная под абакой.

Фамилия 
 Эхин, Андрес (1940—2011) — эстонский поэт, писатель и литературный переводчик.
 Эхин, Кристина (1977) — эстонская поэтесса, прозаик и переводчица.